Име Иван Рукавина може означавати више особа:

 Иван Павла Рукавина Сиђо (1901—1943), један од организатора НОБ-а у сисачком крају и народни херој.
 Иван Ивана Рукавина (1912—1992), шпански борац, генерал армије ЈНА и народни херој.